Лев Щу́кин:
 Щукин, Лев Кириллович (1923—2009) — советский лётчик-ас, полковник, участник Корейской войны, Герой Советского Союза.
 Щукин, Лев Николаевич (1932—2001) — советский авиаконструктор.